Obrš je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Mošćeničke Drage. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno su Sučići, jugozapadno su Grabrova i Sveti Petar, južno je Mošćenička Draga, sjeveroistočno je Donji Kraj, sjeverno-sjeveroistočno je Sveti Anton.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji